British Isles war im Daviscup die Bezeichnung der Mannschaft von Großbritannien und Irland, die an diesem Wettbewerb von 1900 bis 1912 antrat, bevor ab dem Folgejahr getrennte Teams starteten.

Einzelnachweise 

Davis-Cup-Mannschaft
Tennis (Irland)
Tennis (Vereinigtes Königreich)